Athletic Club de Bilbao, club de futbol de la ciutat de Bilbao (País Basc)
 Atlètic Club Hostalric, club de futbol de la vila d'Hostalric (Vallès)
 Atlètic Club Sant Pol, club de futbol de la vila de Sant Pol de Mar (Maresme)
 Atlètic Club d'Escaldes, club de futbol de la vila de les Escaldes (Andorra)
 Athletic Club Sparta Praga, club de futbol de la ciutat de Praga (Txèquia)
 Athletic Club Ajaccien, club de futbol de la ciutat d'Ajaccio (Còrsega)
 Athletic Club Omonia Nicòsia, club de futbol de la ciutat de Nicòsia (Xipre)
 Athletic Club Merlan, club de futbol de la ciutat de Lomé, capital de Togo
 Athletic Club de Castelló, club de futbol de la ciutat de Castelló de la Plana fusionat el 1939 dins el CE Castelló
 Athletic Club Galeno, club de futbol fundat a Barcelona el 1907 predecessor de l'Universitary Sport Club, desaparegut el 1928